Kobylinek peut désigner en Pologne :

 Kobylinek, village de la voïvodie de Mazovie
 Kobylinek, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie